Braxtjärn eller Braxentjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Braxentjärnen, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Braxentjärnen, Gästrikland, sjö i Gävle kommun och Sandvikens kommun,  (20,8 ha)
Braxtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (6,3 ha)
Braxtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Braxentjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (11,7 ha)
Braxtjärnen, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (10,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn